Història natural, disciplina de la biologia que estudia els éssers vius a través de l'observació
 Història natural de la malaltia, procés evolutiu que segueix una malaltia des de l'inici de l'exposició als factors determinants fins a la seva resolució
 Història Natural o Naturalis Historia, obra de caràcter enciclopèdic, escrita per Plini el Vell (segle I dC)